Le nom de Joxe est celui de plusieurs personnalités : 

 Louis Joxe, (1901 - 1991), homme politique français ; 
 Alain Joxe, (1931 - ), sociologue et chercheur en géopolitique, fils de Louis Joxe ; 
 Pierre Joxe, (1934 - ), haut-fonctionnaire, homme politique et avocat français, fils de Louis Joxe ; 
 François Joxe, (1940 - 2020), acteur, metteur en scène, auteur de théâtre et artiste peintre, neveu de Louis Joxe.

Voir aussi 
Homonymie voisine : 

 Jean Joxé (1824-1916) fonctionnaire des postes, député et maire d'Angers.